

События 
 8 сентября —основан Гарвардский университет, старейший из университетов США.
 1636, весна — 1637, осень — Новое восстание «кроканов» в областях Западной и Южной Франции.
 Присоединение к империи Моголов Даулатабада и Ахмеднагара. Превращение Голконды и Биджапура в вассалов Могольской империи.
 Повстанцы, разделившись на 13 отрядов, вновь вступили в Хэнань, захватывая города. Гао Инсян и Ли Цзычэн действовали в Шэньси. Лето — В Шэньси попал в окружение отряд Гао Инсяна. Гао Инсян был захвачен и казнён в столице. Восстание идёт на убыль. Ли Цзычэн принял титул «чуан-вана» (который ранее носил Гао Инсян).
 Чжурчжени приняли название маньчжуров. Съезд 49 князей Южной Монголии, которые провозгласили правителя маньчжуров своим ханом. Абахай провозгласил себя императором (хуанди) и переименовал династию в Цин («светлая»).
 1636 — декабрь: начало Маньчжуро-корейской войны 1636—1637 гг.
 Вторжение маньчжуров в Корею. Они взяли Сеул, осадили крепость Намсан, где укрылся король, высадились на Канхвадо, захватив семьи короля и высших чиновников.
 Японское правительство запретило японцам покидать страну и строить корабли, пригодные для дальнего плавания. Проповедь христианства запрещена. Иностранным купцам разрешено торговать лишь на острове Дэдзима.
 Победа войск Соньо над царями Конго.
 Основание Тамбова

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1636 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1636 году

См. также